Tōson Shimazaki (1872-1943), écrivain japonais ;
 Shōji Shimazaki (1905-1982), acteur japonais ;
 Shigekazu Shimazaki (1908-1945), lieutenant-commandant de l'armée impériale de l'air japonaise ;
 Yukiko Shimazaki (1931-), actrice japonaise ;
 Aki Shimazaki (1954-), écrivaine québécoise ;
 Nobunaga Shimazaki (1988-), acteur japonais.

Architecture 
 château de Shimazaki, château japonais situé à Suwa (préfecture de Nagano), au Japon